Махмуд аг Агали (; ; род. ?, Мали) Малийский и Азавадский государственный и политический деятель. С 15 октября 2011 Секретарь Президиума НДОА. С 7 июня 2012 — Член Временного правительства Азавада. и.о. Премьер-министра Азавада (7 июня — 15 июля 2012).

До независимости Азавада

Секретарь Президиума НДОА 
7 июня 2012 назначен Секредарём президиума НДОА и  и.о. премьер-министра Азавада. Также Махмуд стал членом Временного правительства Азавада. 15 июля 2012, в связи с упразднением Правительства Азавада он покинул пост Председателя Революционного совета Азавада.

Примечания

См. также 
 Азавад
 Президент Азавада
 Национальное движение за освобождение Азавада

Азавад
Политики Мали
Политики XXI века